Shehi ist der Familienname folgender Personen:
 Adil Saleh Naseeb Al-Shehi (* 1974), Fußballspieler der Vereinigten Arabischen Emirate
 Orges Shehi (* 1977), albanischer Fußballtorhüter